Příjmení Boyer nosí více osobností:

 Erica Boyer (1956–2009) – americká pornoherečka
 Dustin Boyer – americký kytarista
 Charles Boyer (1899–1978) – francouzský herec
 Jacqueline Boyer (* 1941) – francouzská zpěvačka
 Paul Boyer (1861–1908) – francouzský fotograf